Jagiellonia Białystok w sezonie 2015/2016 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy, Ligi Europejskiej (od I rundy) oraz Pucharu Polski (od 1/16).
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22 386 miejsc.

I poziom rozgrywkowy 
Rozgrywki toczą się jak przed rokiem w formacie rozgrywek ESA-37, czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn oraz podział punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów.

Podsumowanie sezonu 
Jagiellonia po raz drugi wystartowała w Lidze Europy, w I rundzie pokonała Litewską Kruoja Pokroje (0:1, 8:0). Niestety w drugiej rundzie uległa Cypryjskiej Omonii Nikozja (0:0, 1:0).

Sukcesy poprzedniego sezonu przyczyniły się do dużego zainteresowania zawodnikami klubu, w sumie większość składu drużyny opuściła Białystok, min. Pazdan do Legii Warszawa, Gajos do Lecha Poznań, Nika Dzalamidze i Patryk Tuszyński wyjechali do Turcji, a Mateusz Piątkowski do Apoelu Nikozja.
Utrata tak wielu podstawowych graczy utrudniła drużynie walkę o najwyższe cele, w rezultacie Jagiellonia zakończyła rywalizację w sezonie zasadniczym na 12 miejscu i musiała walczyć o utrzymanie. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek, pomimo porażki z Wisłą (1:0) "Jaga" zagwarantowała sobie utrzymanie, będzie to już 10 sezon z rzędu walki białostoczan w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatecznie drużyna zajęła 11 miejsce.

Niewątpliwie sam trener Michał Probierz, zawodnicy i kibice w całym sezonie przeżywali huśtawkę nastrojów. Zmienna forma, wysokie porażki oraz "cudowne" happy-endy jak 3:2 w meczu 34 kolejki z Podbeskidziem, dostarczyły wielu emocji. Oczekiwania przed sezonem były wyższe, jednak na zakończenie można uznać, że drużyna obroniła się, a nowy skład oraz silne zaplecze młodzieżowe dobrze prognozują na następne lata.

Sukcesem zakończyły się rozgrywki CLJ "wschód", młodzi białostoczanie wygrali swoją grupę i awansowali do walki o Mistrzostwo Polski Juniorów. W półfinale "młoda" Jagiellonia uległa w dwumeczu Pogoni Szczecin i odpadła z walki o finał.

Tabele Ekstraklasy 
Sezon zasadniczy - końcowa tabela

 Wisła Kraków i Górnik Zabrze zostali ukarani odjęciem jednego punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych (2015r.).
 Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów zostali ukarani odjęciem jednego punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych (2016r.).
 Drużyna Lechii odwołała się od decyzji PZPN-u składając skargę do Trybunału Arbitrażowego, w wyniku czego kara -1pkt. została wstrzymana.
 Lechia wycofała skargę do Trybunału Arbitrażowego, w wyniku czego przywrócona została kara -1 pkt na klub. W związku z czym drużyna Ruchu Chorzów zajęła miejsce 8, a Podbeskidzie 9.

Runda finałowa

 W wyniku zdobycia przez Legię Warszawa Pucharu Polski w Lidze Europy zagra czwarta drużyna ekstraklasy.

Kadra, statystyki, transfery

Mecze 

 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Frekwencja 
Średnia frekwencja na meczach ekstraklasy rozgrywanych na stadionie w Białymstoku, po 37 kolejkach (19 zawodach, stan na dzień 11.05.2016r.) wynosi 10 227.
Rekord frekwencji 22 172, dnia 30.08.2015r. w meczu z Legią Warszawa.

Zdobywcy bramek 
Stan na dzień 11.05.2016r.

Finał Centralnej Ligi Juniorów 
Młodzi Jagielończycy zdobyli mistrzostwo wschodniej grupy CLJ. Do fazy finałowej awansowały 4 zespoły, po dwa z każdej z grup Centralnej Ligi Juniorów. Zwycięstwo CLJ uprawnia drużynę do startów w UEFA Youth League, który jest młodzieżową wersją Ligi Mistrzów.

 Drugi półfinał: Legia Warszawa: Lech Poznań 2:1,1:0.

Mecze sparingowe

Powołania do reprezentacji 

Powołania do reprezentacji młodzieżowych

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie